

Geografia 
 Italia
 Muris – località del comune di Pavia di Udine nel Friuli-Venezia Giulia nota per il suo santuario

Persone 
 Johannes de Muris – teorico della musica, matematico, astronomo e riformatore del calendario francese
 Oswald Muris – grafico tedesco
 Timothy Muris – avvocato e accademico statunitense